Maucourt, commune française de l'Oise
 Maucourt, commune française de la Somme

Voir aussi
Maucourt-sur-Orne, commune française de la Meuse
 Thiébaut Maucourt (1835-1882), facteur d’orgues français
  (nom de famille)